

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Sadek – część miasta Gryfów Śląski
 Sadek – część wsi Bytomsko w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina 
 Sadek – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik 
 Sadek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Sadek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec 
 Sadek – część wsi Kukle w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Sadek – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka 
 Sadek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Osoby 
 Jerzy Sadek – polski piłkarz
 Nariman Sadek – królowa Egiptu

Inne 
 Sadek – obiekt jaskiniowy (schronisko) na Górze Zborów w Podlesicach (Wyżyna Częstochowska)
 Sadek – skała na Górze Zborów w Podlesicach (Wyżyna Częstochowska)

Zobacz też 
 Smolany Sadek